Assur – antica capitale assira
Assur – divinità assira
Assur – uno dei figli di Sem e nipote di Noè
Ashur – personaggio della serie televisiva Spartacus